Robert Sedgewick ist der Name folgender Personen:

* Robert Sedgewick (Richter) (1848–1906), kanadischer Jurist
 Robert Sedgewick (Informatiker) (* 1946), US-amerikanischer Informatiker